The Key to Grief es un cuento corto perteneciente al libro The Mystery of Choice escrito en 1896 por Robert William Chambers, autor destacado en el género de la narrativa gótica.

Resumen 

El relato inicia con un enfrentamiento en el que se intenta ahorcar a una persona: Bud Kent. Bud Kent es un universitario, que se encontraba como trampero recogiendo resina. Por alguna razón mató a uno de sus compañeros, por lo que fue sentenciado a muerte por ellos (entre los que se encontraba un hermano del fallecido). Sus compañeros eran Zurdo Sawyer, Bill Bates, Dyce, Carrots y Tully (el hermano del fallecido).

En la lucha, Tully intenta inmovilizar al ajusticiado utilizando una porra de goma, tallos de arbustos y otros objetos improvisados. Todos los compañeros de Kent estaban presentes, cada uno colaborando para inmovilizarlo y ahorcarlo. Más adelante, Bud Kent logra escapar. En su huida toma una canoa y abandona la isla que compartía con sus compañeros, tomando rumbo a unas piedras que sobresalen del mar, llamadas las Piedras del Dolor. Más allá de estas piedras hay una cortina de niebla tras la cual se encuentra la Isla del Dolor.

Al llegar a la Isla del Dolor, el protagonista se encuentra agotado por todo lo que ha sucedido. Durante varios días se alimentó únicamente de ostras crudas, siendo incapaz de cazar los pájaros o ciervos que habitan en esa isla. Inclusive acaba con las manos ensangrentadas de intentar encender un fuego sin éxito alguno.

Pasados unos días, una mañana descubre a una joven dormida, envuelta en su propio cabello, tendida en la arena de la playa. La joven hablaba un idioma desconocido. La joven identifica a Kent con el sol que ha descendido del cielo. A pesar de esto, al aparecer el auténtico sol sobre la bruma supo que sólo era un hombre, aun así mantenía su admiración por Kent. Tanto Kent como la joven mujer viven juntos un tiempo. Durante este tiempo la joven le enseña, pese a que no comprenden sus idiomas, a cazar con arco o hacer fuego. Inclusive llegan a tener un hijo. Finalmente, un día, cuando el niño ya había cumplido un año, Kent escucha un disparo. Cuando Kent abre los ojos ve a Tully de pie junto a él con una soga enrollada.

Personajes 

 Bud Kent –  Personaje principal. Asesino de uno de sus compañeros. Sentenciado a muerte por ellos.

 Tully –  Hermano del fallecido. Al principio del relato es el que sujeta a Kent. Tiene deseo de venganza contra el protagonista.

 Zurdo Sawyer –  Compañero involucrado.

 Jim Bates –  Compañero involucrado.

 Dyce –  Compañero involucrado.

 Carrots –  Compañero involucrado.

 La joven –  Habitante de la Isla del dolor. Madre del hijo de Kent.

Referencias 

Cuentos de Robert William Chambers